plotseling angstig te zijn geworden, zie: angst
 Schrok (buurtschap), een plaats in de Nederlandse provincie Friesland